Kuummiut bezeichnet:
 Kuummiut, Ort im Distrikt Ammassalik, Grönland, siehe Kuummiit
 Kuummiut (Bucht, Ammassivik), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kuummiut (Bucht, Sermersuut), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kuummiut (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kuummiut (Fluss, bei Alluitsup Paa), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kuummiut (Fluss, Kangerluarsuk), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kuummiut (Fluss, Qaqortoq), Fluss im Distrikt Qaqortoq, Grönland